Анатолій Трохимович Халепо,  (1934−2020) — український історик, києзнавець, екскурсовод з 1959 року, наставник багатьох поколінь екскурсоводів, автор унікальних маршрутів
 ,  (1969) — білоруський гандболіст
 Іван Халепа (XV століття) — московський дипломат, один з послів від Івана III до імператора Фрідріха III (1489, 1491)

Прізвище 

 «Овация»-2017  Станислав Халепо // «Стародубский проспект», № 17 (301) 24 мая 2017, page 8
 . Земной круг: Книга о землепроходцах и мореходах. «Птица папагал» в Москве 1489, Иван Халепа, Франкфурт-на-Майне
 . Повседневная жизнь Средневековой Руси накануне конца света. Глава XIII. Коварный Запад // Иван Халепа, 1489; 1491, Нюрнберг
 Присылалъ къ намъ Римскій Краль Максиміанъ посла своего Юрья Делатора, и мы нынѣ послали къ Максиміану къ Королю пословъ своихъ Юрья Траханіота да Василья, да с ними своихъ людей Ивана Халепу да Юшка; Послалъ есми къ Максиміану Королю // стр. 47-48 в: Памятники дипломатическихъ сношеній древней Россіи съ державами иностранными. Памятники дипломатических сношений c Империею Римскою. Том I. С 1488 по 1594. Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. СПб., 1831.